Капитанов — фамилия.

Известные носители 
 Капитанов, Иван Трофимович (1912—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Капитанов, Дмитрий Николаевич (1964—2020) — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отоневрологическим отделением ФГАУ «НИИ нейрохирургии им. Академика Н. Н. Бурденко» 
 Капитанов, Лев Николаевич (1910—1991) — советский борец классического стиля, Заслуженный тренер СССР.

Капитанова 
 Капитанова, Даниэла (1956) — словацкая писательница.